Гантиму́ров (Гантиму́рова) — эвенкийская и русская (эвенкийского происхождения) фамилия, произошедшая от имени тунгусского (даурского) князя Гантимура.

Известные носители фамилии

Гантимуров 
 
 Гантимуров, Бишекчи — 3-й Правитель тунгусов.
 Гантимуров, Гамалиил Степанович (1850—1921) — первый писатель среди эвенков.
 Гантимуров, Данат Андреевич (род. 1983) — российский художник.
 Гантимуров, Ипполит Иванович (1907—1983) — советский почвовед, доктор наук, профессор.
 Гантимуров, Катана (ум. 1700) — 2-й Правитель тунгусов.

Гантимурова 
 Гантимурова, Наталья Сергеевна (род. 1991) — российская супермодель, «Мисс Россия 2011».

См. также 

 Гантимуров-Кузнецов, Александр Петрович (1880-1947) — российский казачий деятель, юрист, журналист.
 Гантимуровы — российский княжеский род.
 Гантумур — монгольская фамилия.

Примечания